Leonard Carpenter (schrijver) Amerikaans schrijver
 Leonard Carpenter (roeier) Amerikaans roeier